Чемпіонат Німеччини з хокею 1969 — 52-ий чемпіонат Німеччини з хокею, чемпіоном став ХК Фюссен.

Попередній етап

Захід 

Скорочення: М = підсумкове місце, І = ігри, Пер = перемоги, Н = нічиї, Пор = поразки, Ш = закинуті та пропущені шайби, О = набрані очки

Південь 

Скорочення: М = підсумкове місце, І = ігри, Пер = перемоги, Н = нічиї, Пор = поразки, Ш = закинуті та пропущені шайби, О = набрані очки

Втішний раунд

Захід 

Скорочення: М = підсумкове місце, І = ігри, Пер = перемоги, Н = нічиї, Пор = поразки, Ш = закинуті та пропущені шайби, О = набрані очки

Південь 

Скорочення: М = підсумкове місце, І = ігри, Пер = перемоги, Н = нічиї, Пор = поразки, Ш = закинуті та пропущені шайби, О = набрані очки

Фінальний раунд 

Скорочення: М = підсумкове місце, І = ігри, Пер = перемоги, Н = нічиї, Пор = поразки, Ш = закинуті та пропущені шайби, О = набрані очки

Найкращий бомбардир

Склад чемпіонів 
ХК Фюссен:
 Воротарі: Гюнтер Кнаус, Тоні Кехле
 Захисники: Йозеф Фьольк, Рудольф Таннер, Ханс-Йорг Нагель, Петер Швімбек, Рудольф Сімон
 Нападники: Густав Ханіг, Гайнц Вайзенбах, Георг Шольц, Гельмут Дзангеліні, Клаус Его, Герберт Штовассер, Хорст Мейндль, Карлхайнц Еггер, Бернд Кун, Франк Нойперт, Вернер Модес, Рейнгольд Дрейндль, Вольфганг Кепф
 Тренер: Владімір Боузек

Література 
 Stephan Müller, Deutsche Eishockey Meisterschaften, Print on Demand, 2000, ISBN 3-8311-0997-4
 Steffen Karas, 100 Jahre Eishockey in Berlin, Verlag Jeske / Mader, 2008, ISBN 978-3-931624-57-6

Джерела 
 http://books.google.com.ua/books?id=BAggLLu8320C&pg=PA9&lpg=PA9&dq=Spengler+Cup+1924&source=bl&ots=CvT62-vc-f&sig=tE5TggZCLF4f-xI9hz4GaI3jZps&hl=uk&sa=X&ei=aG6eUY3QFIKjtAaJqYGoBQ&redir_esc=y#v=onepage&q=Spengler%20Cup%201924&f=false 
 Хокейний архів 1969 

Чемпіонат Німеччини з хокею
Німеччина
Німеччина